Тэджон:

 Тэджон — город прямого подчинения в центре Южной Кореи.
 Тэджон Ситизен — южнокорейский футбольный клуб из города Тэджон.